Де́рево:
 Дерево — жизненная форма растений.
 Дерево — то же, что древесина.
 Дерево — материал, применяемый в архитектуре, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве.
 Дерево (у-син) — одна из пяти стихий в у-син.

Математика 
 Дерево — связный (ориентированный или неориентированный) граф, не содержащий циклов.
 Дерево — структура данных в информатике, эмулирующая древовидную структуру в виде набора связанных узлов.
 Дерево Пифагора — разновидность фрактала, основанная на фигуре, известной как «Пифагоровы штаны».
 Броуновское дерево — математическая модель древовидных структур.

Культура и искусство 
 «Чудо-дерево» — мультфильм по одноимённому стихотворению Корнея Чуковского (СССР, 1985).
 «Дерево» — рассказ Говарда Лавкрафта (1920).
 «DEREVO» — российский авангардный театр.

 Музыкальные произведения
 «Дерево» — песня группы «Кино» на альбоме «45» (1982).
 «Дерево» — песня группы «Танцы Минус» на альбоме «Флора/Фауна» (2000).

 Художественные фильмы
 «Дерево» — драма Жюли Бертучелли (Франция, 2010).
 «Дерево» — драма Сони Просенц (Словения, 2014).

См. также 

 
  (значения)
 
  (значения)